А́нна Владле́новна Само́хина (урождённая — Подго́рная; 14 января 1963, Гурьевск, Кемеровская область — 8 февраля 2010, Парголово, Выборгский район Санкт-Петербурга) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая и певица.

Биография 
Родилась 14 января 1963 года в городе Гурьевске Кемеровской области. Отец — Владлен Дмитриевич Подгорный (1936—1970), родом из Ворошиловградской области Украинской ССР, в 1956 году окончил Енакиевский металлургический техникум по специальности «техник-сталеплавильщик» и был направлен на работу в город Гурьевск Кемеровской области, работал сталеплавильщиком, мастером на разливке в мартеновском цехе, скончался в Череповце в возрасте тридцати четырёх лет, страдая пороком сердца. Мать — Анна Григорьевна Подгорная (в девичестве — Кондратьева; род. 12 августа 1934, Таганрог, Ростовская область, РСФСР), в феврале 1957 года окончила Таганрогский металлургический техникум по специальности «техник-электрик» и была направлена на работу на металлургический завод города Гурьевска Кемеровской области конструктором в конструкторском бюро, затем трудилась дежурным по установкам при электроцехе, в ноябре 1957 года вышла замуж за Владлена Подгорного (скончалась от рака).

В 1964 году, вскоре после рождения Анны, семья Подгорных, где кроме неё была старшая дочь Маргарита (род. 1958), переехала на родину отца, в Ворошиловградскую область. Там отцу не удалось найти работу по специальности и семья перебралась в город Череповец Вологодской области, где родители трудились на Череповецком металлургическом комбинате.

По словам Анны Самохиной, её детство не было безоблачным.

Когда Анне было семь лет, отец умер и мать воспитывала дочерей в одиночку.

Семье выделили комнату в коммунальной квартире, но и там атмосфера была немногим лучше.

Мать Анны мечтала о том, что дочь окончит музыкальную школу и выйдет замуж за военного. В семь лет девочке купили пианино, и она действительно начала заниматься музыкой сначала дома, потом в музыкальной школе. В 14 лет Анна была принята в Череповецкий народный театр.

В 1978 году поступила на актёрское отделение Ярославского театрального училища (мастерская Сергея Константиновича Тихонова), во время учёбы в котором вышла замуж за однокурсника Александра Самохина в 1979 году и взяла его фамилию. По окончании училища в  году, получив специальность «Артист драматического театра», супруги Самохины были направлены на работу по распределению в Ростов-на-Дону, в Ростовский ТЮЗ имени Ленинского комсомола.

Работа в кино и в театре 
В 1987 году Анна Самохина получает главную женскую роль, Мерседес, в советском приключенческом художественном фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Узник замка Иф» () по роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Эта кинороль оказалась для актрисы очень удачной, и в 1988 году режиссёр Юрий Кара пригласил Анну Самохину сняться в своей криминальной драме «Воры в законе». Этот фильм, поставленный по рассказам Фазиля Искандера, в котором играло много известных актёров, был очень хорошо встречен публикой: его посмотрели 39,5 миллионов зрителей — и безжалостно обруган критикой. В книге «Досье на звёзд» Фёдора Раззакова приводятся слова актрисы об этой её работе:

В 1989 году Анну Самохину приняли в труппу Театра имени Ленинского комсомола в Ленинграде. Здесь она играла в спектакле «Шведский замок» по пьесе Франсуазы Саган.

Среди киноработ актрисы можно выделить роли в костюмной ленте Яна Фрида «Дон Сезар де Базан» (), где партнёрами Самохиной были Михаил Боярский и Юрий Богатырёв, в исторической драме «Царская охота» (), снятой Виталием Мельниковым, в которой она сыграла княжну Тараканову. Классическая красота Самохиной особенно хорошо смотрелась в пышном антураже костюмных фильмов, и режиссёры это активно использовали.

В начале 1990-х годов Анна Самохина сыграла несколько десятков ролей в художественных фильмах разных жанров — в комедиях, детективах, боевиках, исторических лентах.

Кроме того, Самохина как художественный руководитель студии «Диапазон» представляла в 1996 году на фестивале в Монако российско-украинский исторический телевизионный художественный фильм «Гроза над Русью» (1992), поставленный по роману «Князь Серебряный» А. К. Толстого, — в нём свои последние роли исполнили Сергей Бондарчук и Олег Борисов.

После громких ролей казалось, что звёздная карьера актрисе обеспечена, но в стране наступали трудные времена, отразившиеся и на кинематографе. По финансовым соображениям ей приходилось соглашаться на неинтересные, коммерческие роли. И вскоре Самохина устала от такой работы. По её словам, съёмки в сериалах основаны на «потогонной системе» — работать приходилось по 14 часов в сутки. Напряжённый график сказывался на здоровье, и Самохина стала отклонять практически все предложения.

В 1999 году актриса появилась в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей 2. Новые приключения ментов», где сыграла роль директора торговой фирмы «Вектор» Ларисы Витальевны Курбатовой в серии № 8 «Дама с собакой».

В 2001 году на экраны страны вышел сериал «Чёрный ворон», в котором Анна Самохина сыграла Аду Захаржевскую, потомственную колдунью.

Самохина также подрабатывала конферансом, вела концерты в паре с заслуженным артистом России Николаем Юрьевичем Поздеевым. Анну могли видеть и ведущей концертов к Дню Военно-морского флота, и на День города, День строителя, и на частных вечеринках.

Возвращение в мир искусства состоялось в 2003 году, когда с репетициями нового спектакля Самохина вышла на сцену драматического театра «Колесо» в Тольятти. Актриса сыграла главную роль в пьесе «Жозефина и Наполеон» чехословацкого драматурга Иржи Губача (роль крестьянки с острова Святой Елены, куда был сослан Наполеон). В том же году на экраны вышли новые сезоны сериала «Бандитский Петербург», где Самохина вместо Ольги Дроздовой доигрывала роль Екатерины Званцевой.

Премьера спектакля «Жозефина и Наполеон» состоялась 8 марта 2004 года. Постановка увенчалась полным успехом. Чтобы увидеть Самохину, люди приезжали из соседних городов. Вскоре успешные премьеры состоялись в Самаре и Санкт-Петербурге. Позже Самохина играла в спектакле «Влюблённый Мопассан» Санкт-Петербургского «Театрального центра на Коломенской».

Последние годы актриса много и успешно работала в кино и на театральной сцене Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза имени Андрея Миронова», Санкт-Петербургском антрепризном театре комедий. Её красота мало кого оставляла равнодушным. В феврале 2010 года она должна была вместе со своим партнёром по сцене Дмитрием Харатьяном начать репетировать в антрепризном спектакле «Ах, этот Ходжа Насреддин» по пьесе Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Но вместо этого ей пришлось срочно заняться своим здоровьем.

Одна из самых лучших театральных ролей актрисы — главная женская (и комедийная) роль Вари,
девушки из провинции, в спектакле «Виновник торжества» Санкт-Петербургского малого театра комедии, который теперь носит её имя (Санкт-Петербургский малый театр комедии имени Анны Самохиной).

Болезнь и последние дни жизни 
В конце ноября 2009 года актриса из-за внезапных болей в желудке решила пройти гастроскопию. 25 ноября она была госпитализирована в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге с жалобами на боли в желудке, 26 ноября 2009 года врачи диагностировали рак желудка в последней (IV) стадии. Предположительно, причиной заболевания стали многолетние сомнительные диеты, в том числе по системе Аткинса, которые подорвали здоровье актрисы, а также так называемые «уколы красоты» — инъекции стволовых клеток. Скоротечному развитию болезни могли способствовать и жизненные неурядицы, сильные стрессы (незадолго до смерти Анна Самохина потеряла свекровь). Кроме того, Самохина много курила. Переживаний актрисе в последнее время добавила и потеря почти всех денег, вложенных в строительство нового таунхауса под Санкт-Петербургом.

Весь декабрь 2009 года и половину января 2010 года Самохина провела в клинике на Фонтанке.

IV стадия рака желудка неоперабельна. Всё, что могли сделать врачи, — это назначить курс химиотерапии, которую актриса прошла в декабре. Однако это привело только к ухудшению состояния — Самохину мучили сильнейшие боли в области печени, спастись от которых можно было лишь с помощью наркосодержащих лекарственных препаратов.

Самохина пыталась лечиться методами народной медицины. Пробовала голодать, но не смогла выдержать больше четырёх дней.

Болезнь развилась стремительно в последние месяцы жизни. Первые сообщения об этом в прессе появились 1 февраля 2010 года. Болезнь стала необратимой, и большинство врачей, в частности специалисты Израиля и Германии, отказались от лечения, посчитав, что спасать Самохину уже слишком поздно. Отправить её на лечение за границу родные хотели, но не успели.

В последние дни Анна Самохина отказалась от лечения. Проведя дома несколько дней, она согласилась переехать в хоспис в посёлок Парголово города Санкт-Петербурга.

Дочь актрисы Александра рассказывала, что в последнее время Самохина отказалась от общения с близкими:

Работники хосписа № 3 Санкт-Петербурга, где в последние месяцы находилась Анна Самохина, рассказывали, что её макияж был безупречен даже в самые тяжёлые дни. А чтобы скрыть последствия химиотерапии, Самохина не снимала платок с головы.

Скончалась в хосписе 8 февраля 2010 года в 2 часа ночи, на 48-м году жизни. Похоронена 10 февраля на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, рядом с могилой свекрови, матери первого мужа, Александра Николаевича Самохина.

Личная жизнь 
Первая любовь — Герман Волгин, хоккеист, играл в московском «Спартаке», затем в Германии.

Первый супруг  с 1979 года однокурсник по Ярославскому театральному училищу Александр Николаевич Самохин. После окончания училища они уехали работать в Ростов-на-Дону. Брак распался в 1994 году. Дочь — Александра Самохина (род. 1 ноября 1983). В 2004 году окончила СПбГАТИ (курс Владимира Викторовича Петрова).

В 1994 году Самохина вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Павловича Конорова, владельца кафе в Санкт-Петербурге. Вместе они организовали новую киностудию «Диапазон», где Самохина была художественным руководителем. Коноров помог актрисе организовать свой собственный ресторанный бизнес. После семи лет брака рассталась, рестораны продала.

С 2004 года Самохина жила фактическим браком с одним из своих старых приятелей, Евгением Васильевичем Фёдоровым (бывший заместитель начальника Пулковской таможни по оперативным вопросам), но и эти отношения оказались неудачными, и в 2006 году они расстались.

Позже актриса утверждала, что больше не хочет выходить замуж и для неё самое главное в её возрасте — состояние свободы и покоя.

Любовные отношения Самохина имела в разные годы с актёром Арнисом Лицитисом, актёром и телеведущим Дмитрием Нагиевым. Роман с Лицитисом зародился и проходил после съёмок «Узника замка Иф». С Нагиевым она в 1995 году исполнила несколько песен и записала совместный альбом. Об их отношениях Нагиев рассказал уже после её смерти.

О внебрачных романах Анны знал её первый супруг Александр Самохин:

Затем у Самохиной появился ещё один мужчина — стоматолог, однако отношения долго не продлились.

Увлечения 
Самохиной по её словам, нравилось заниматься предпринимательством — и это помогало ей достигать поставленных целей. Её рестораны «Граф Суворов» и «Поручик Ржевский» на углу улиц Садовой и Ломоносова пользовались особой популярностью в Петербурге.

Другое увлечение актрисы — автомобили, она ездила на чёрном «Мерседесе».

Любила играть в казино.

У актрисы были два питбультерьера, Ирокез и Эвита.

Творчество

Фильмография 
  — Узник замка Иф — Мерседес, графиня де Морсер, невеста Эдмона Дантеса и жена Фернана Мондего
  — Воры в законе — Рита
  — Дон Сезар де Базан — цыганка Маритана
  — На железной дороге — Мария
  — Волчья стая — Рунак
  — Женский день — Ирина Ерохина
  — Царская охота — княжна Елизавета Тараканова
  — Брюнетка за 30 копеек — Ия-Мими
  — Взбесившийся автобус — Тамара, жена Павла Мелкоянца
  — Гангстеры в океане — судовой врач Анна Григорьевна
  — Дура — Антуанетта, жена следователя
  — Исчадье ада — Эрна
  — Семьянин — Рая, жена-редактор
  — Великое замыкание, или Детонатор — Она
  — Идеальная пара — Марина
  — Йоксель-моксель — мама
  — Рэкет — Настя
  — Тартюф — Марианна
  — Волчицы — Жюлия
  — Страсти по Анжелике — Анжелика Ивановна Кудрина
  — Трень-брень — продавщица
  — Сделай мне больно — Вера Самарина
  — Колесо любви — Екатерина Львовна
  — Поезд до Бруклина — Вера
  — Русский транзит — Александра
  — Бульварный роман — Ольга Васильевна Палем
  — Театр ЧехонТВ. Старые знакомые. Картинки из недавнего прошлого (эпизод «Ушла») — жена Петра Николаевича
  — Седьмое кольцо колдуньи (телесериал) — королева Кора
  — Улицы разбитых фонарей. Новые приключения ментов (8-я серия «Дама с собакой») — Лариса Витальевна Курбатова
  — Китайскій сервизъ — Зинаида Волошина
  — Дом надежды (телесериал) — медсестра
  — Русский водевиль (телесериал)
  — Русский водевиль (Фильм 1. Бледнолицый лжец (Заёмные жёны)) — Луиза Карловна Зюдерзе
  — Русский водевиль (Фильм 2. Вицмундиръ) — Анна Егоровна Любецкая
  — Чёрный ворон (телесериал) — Ада Захаржевская
  — Дружная семейка (телесериал, 12 серия «Калым») — Зухра
  — Бандитский Петербург. Фильм 4. Арестант (телесериал, 1-5, 7 серии) — Катя Званцева (Екатерина Дмитриевна Гончарова)
  — Бандитский Петербург. Фильм 5. Опер (5 серия) — Катя Званцева (Екатерина Дмитриевна Гончарова)
  — Бандитский Петербург. Фильм 6. Журналист (1-3, 5, 7 серии) — Катя Званцева (Екатерина Дмитриевна Гончарова)
  — Повторение пройденного — Ирина Полянская
  — Три цвета любви — Мария (Маша) Петрова
  — Гаишники (серии 4 и 7) — Светлана Игоревна Мокроусова, депутат Госдумы, затем губернатор Санкт-Петербурга
  —  — Дилер (серия 3 «Memento Mori», серия 7 «Старуха на обочине») — Трике
  — Дом без выхода — Виолетта Анатольевна
  — Любовь — не то, что кажется… (телесериал, 1-6, 8, 10-14, 16-18, 24-37, 39-40 серии) — Дарья Петровна Князева, мать Артёма и Дмитрия
  — Настоящая любовь — Ирина Александровна, мать Нины
  — Семейный дом (телесериал, 1-2, 4-8, 10-12 серии) — Вера Леонидовна, директор школы (озвучила Любовь Германова)
  — в стиле jazz — актриса
  — Цвет пламени (телесериал) — Марина, приёмная мать Алины
  — Гена Бетон — Катя, первая любовь Гены

 Театральные работы 
  — «Трёхгрошовая опера» — Полли Пичем (Ярославское театральное училище) выпускной спектакль
 — — Ростовский театр юного зрителя. Различные роли в детских спектаклях (анчутки, принцессы, дурнушки, чудовища, Бабы-Яги, жар-птицы), незначительные роли в серьёзных «взрослых» постановках
  — «Уик-энд с убийством» (Ростовский театр юного зрителя)
  — «Дорогая Елена Сергеевна» — Ляля (Ростовский театр юного зрителя)
  — «Шведский замок» («Замок в Швеции») (Театр имени Ленинского комсомола)
  — «Дорогая Елена Сергеевна» — Ляля (Ростовский театр юного зрителя) единственный спектакль
  — «Звёзды на утреннем небе» Александра Галина (Театр имени Ленинского комсомола)
  — «Дети Райка» (спектакль Виктора Крамера по киносценарию Жака Превера) — Гаранс (Театр имени Ленинского комсомола)
  — «Шведский замок» (Замок в Швеции) — Элеонора (Театр «Балтийский дом»)
  — «Жозефина и Наполеон» Иржи Губача — Жозефина (Театр «Колесо»)
  — «Опасные связи» — маркиза де Мертей  — «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова — Маргарита («Русская антреприза» им. А. Миронова)
  — «Флорентийская трагедия» — Бианка (Театральная компания «Антика»)
  — «Влюблённый Мопассан» — маркиза де Гайяр (Театр комедии им. Н. П. Акимова)
  — «Путаны» — ночная бабочка Наташа (Московский независимый театр)
  — «Армия любовников» — Жозефина  — «Падшая жена инженера Мамбретти» — Антония (Проект «Театральный марафон») (Продюсерский центр «Арт-Питер»)
  — «Держи меня крепче, люби…» — маркиза де Гайяр (Санкт-Петербургский Театральный Центр на Коломенской)
  — «Ночные бабочки Парижа» — «ночная бабочка» Наташа (Московский независимый театр «Арбат»)
  — «Виновник торжества» — Елисеева, театральный критик (Продюсерская компания «Про. Ко. Медиа», Санкт-Петербургский Малый Театр Комедии)
  — «Арлекино» («Слуга двух господ») — Беатриче (Театральное агентство «T-atre»)
  — «Месье Амедей» — Катя  — «Любовь до гроба» — Эва (Театр им. Ленсовета)
  — «Восемь женщин и…» — Габби (Театральный дом «Миллениум»)
  — «Питерский синдром» («Натюрморт с гранатом, или Простая история о любви») — Зинаида Степановна (Продюсерский центр «Арт-Питер»)

 Телевидение и радио 
  — «Киношок 1988», док. фильм о I-м кинофестивале Киношок, проведённом в Одессе
 1988 — репортаж с Всесоюзного кинофестиваля с международным участием «Золотой Дюк», проведённом в Одессе
 1990 — «Кинопанорама» (I программа Центрального телевидения Гостелерадио СССР) (ведущий — В. И. Мережко; одно из интервью с Анной Самохиной)
 1991 — «Kaк стать любимым». Рождественский вечер, телепередача (Телевизионная студия кинопрограмм РГТРК «Останкино») (ведущий — Сергей Жигунов; одна из гостей Анна Самохина)
 1994 — Панорама «Кинотавра-1994» или «Нежность к ревущему зверю», телепередача о VI-м кинофестивале Кинотавр, проведённом в Сочи (ведущий — А. А. Салбиев; одно из интервью с Анной Самохиной)
 1995 — «Блеф-клуб» (телеканал Петербург — Пятый канал) (участница — Анна Самохина совместно с Светланой Тома, Ириной Мазуркевич) (эфир от 8 марта 1995 года)
 1995 — любительская съёмка Анны Самохиной и Дмитрия Конорова в кинотеатре «Дом Кино» (Санкт-Петербург, съёмка 18 июля 1995 года)
 1997 — «Блеф-клуб» выпуск № 174 (Петербург — Пятый канал) (участница — Анна Самохина совместно с Ларисой Гузеевой и Светланой Смирновой) (эфир от 8 марта 1997 года)
 1998 — Клуб «Белый попугай». «Выездное заседание в Петербурге. Белые ночи» (ОРТ) (одна из гостей клуба — Анна Самохина)
 1999 — «Как снимали „Ментов“», короткометражный фильм о съёмках серии «Дама с собакой» телесериала «Улицы разбитых фонарей. Новые приключения ментов» (из архива А. С. Иванова)
 2000 — «Блеф-клуб» (телеканал Петербург) (участница — Анна Самохина совместно с Анастасией Мельниковой, Дарьей Лесниковой (Юргенс)) (эфир от марта 1995 года)
 2002 — «Синие страницы. Ночной разговор у Алексея Лушникова» (Ночной канал «Синие страницы» на телеканале ТНТ—Санкт-Петербург (гость в студии — Анна Самохина) (эфир от 7 февраля 2002 года)
 2002—2004 — «Лаборатория красоты» (телеканал ТВ-3) (ведущая — Анна Самохина)
 2004 — небольшое интервью с Анной Самохиной (Интернет-видеожурнал о современной культуре Санкт-Петербурга «Северный Мотив») (декабрь 2004 года)
 2005 — «В Нью-Йорке с Виктором Топаллером. Анна Самохина» (телеканал RTVi) (гость программы — Анна Самохина) (эфир от 29 октября 2005 года в 23:00, повтор 14 февраля 2010 в 21:10)
 2006 — «Лолита. Без комплексов». Тема «Жить не по стандарту» (Первый канал) (одни из гостей студии — Анна Самохина и Александра Самохина) (эфир от 11 мая 2006 года в 15:00)
 2007 — «Блеф-клуб» (телеканал Культура) (участница — Анна Самохина совместно с Александрой Самохиной и Сергеем Кошониным) (эфир от 10 февраля 2007 года в 21:15)
 2007 — «Пусть говорят» (Первый канал) (одна из гостей студии — Анна Самохина) (эфир от 14 февраля 2007 года)
 2007 — «Малахов+». Тема «Как правильно выбрать диету?» (Первый канал) (гость студии — Анна Самохина) (эфир от 22 февраля 2007 года)
 2007 — «Лолита. Без комплексов». Тема «Кому жить легче, вольготней на Руси?» (Первый канал) (одна из гостей студии — Анна Самохина) (эфир от 7 марта 2007 года в 12:20)
 2007 — «Жизнь Как Жизнь. Реальные истории реальных людей». Тема «Хирургическая красота: за и против» (Пятый канал) (одна из гостей студии — Анна Самохина) (эфир от 22 июля 2007 года в 14:45)
 2007 — интервью с Анной и Александрой Самохиными на VIII Международном телекинофоруме «ВМЕСТЕ» в Ялте (сентябрь 2007 года)
 2008 — «Жизнь Как Жизнь. Реальные истории реальных людей». Тема «Страсти по карьере» (Пятый канал) (одна из гостей студии — Анна Самохина) (эфир от 1 июня 2008 года в 14:30)
 2008 — «Чистосердечное признание. Плохие числа» серия 87 (телеканал НТВ) (одна из героев телепередачи — Анна Самохина) (эфир от 19 октября 2008 года в 19:55)
 2008 — «Модный приговор» (Первый канал) (гость студии/независимый эксперт — Анна Самохина) (эфир от 31 октября 2008 года, повтор 1 ноября 2008 в 12:20)
 2008 — «Откровенный разговор» (телеканал «Парк развлечений») (героиня — Анна Самохина) (эфир от 4 декабря 2008 года, повторы 5 и 6 декабря 2008 года)
 2008 — «Вот человек» (телеканал «ВОТ!») (гость в студии — Анна Самохина) (эфир от 26 декабря 2008 года в 19:00)
 2009 — «Неймовірні історії кохання» (СТБ) (героиня — Анна Самохина)
 2009 — «Из личного опыта» № 15 тема омоложение (телеканал Рен ТВ) (гость в студии — Анна Самохина)
 2009 — «Коллекция впечатлений с Татьяной Булановой» (телеканал «100 ТВ») (гость в студии — Анна Самохина) (эфир от 4 марта 2009 года)
 — — «Истории и легенды Ленфильма»
 2009 — фильм № 26 «Как снимали фильм „Дон Сезар де Базан“» (премьера 5 апреля 2009 года)
 2009 — «Шоу Аллы Довлатовой» (радио «Маяк») (гость — Анна Самохина) (эфир от 28 ноября 2009 года в 16:05)
  — «Честь имею» (документальный фильм) (ведущие — Анна Самохина совместно с Сергеем Кошониным) (премьера 2—3 апреля 2010 года)
  — «Виктория Горшенина. Я и два гения» (док. фильм об актрисе Виктории Захаровне Горшениной) (с участием Анны Самохиной)

 Музыка 
 — — сольный музыкальный альбом Анны Самохиной
  — «Ветер любви» (Анна Самохина совместно с группой «Трубный зов»)
  — «Какая я красивая» (Анна Самохина совместно с группой «Трубный зов») (муз. И. А. Азаров, сл. Р. К. Лисиц)
  — «Сон-свет» (Анна Самохина совместно с группой «Трубный зов»)
  — «Социология» (Анна Самохина совместно с группой «Трубный зов»)
  — «Уходит лето» (Анна Самохина совместно с группой «Трубный зов») (муз. И. А. Азаров, сл. Р. К. Лисиц)
  — «The Show Must Go On» (Анна Самохина совместно с группой «Трубный зов») (муз. и сл. Брайан Мэй и Фредди Меркьюри)
  — «Мир фантазий» (дуэт Анны Самохиной и Дмитрия Нагиева совместно с группой «Трубный зов»)
  — «Ты вспомнишь меня» (дуэт Анны Самохиной и Дмитрия Нагиева совместно с группой «Трубный зов»)
  — «Когда-нибудь» (дуэт Анны Самохиной и Дмитрия Нагиева совместно с группой «Трубный зов»)
  — «Снова начать» (дуэт Анны Самохиной и Дмитрия Нагиева совместно с группой «Трубный зов»)
  — «Прости» (дуэт Анны Самохиной и Дмитрия Нагиева совместно с группой «Трубный зов»)
  — музыкальный альбом «Полёт в никуда» (группа «Трубный зов») (дуэты Анны Самохиной и Дмитрия Нагиева)
  — «Вицмундиръ» (в цикле «Русский водевиль»)
  — «Любимая» (дуэт Анны Самохиной и Семёна Канады) (муз. и сл. С. Овчинникова)

 Видеоклипы
  — «Не говори мне нет» (видеоклип на песню группы «Арамис», сл. и муз. Николай Ким)
  — «Ветер любви» (видеоклип на песню Анны Самохиной, совместно с группой «Трубный зов»)
  — «Сон-свет» (видеоклип на песню Анны Самохиной, совместно с группой «Трубный зов»)
  — «Снова начать» (видеоклип на дуэт Анны Самохиной и Дмитрия Нагиева, совместно с группой «Трубный зов»)
  — «Прости» (видеоклип на дуэт Анны Самохиной и Дмитрия Нагиева. Выступление в клубе «Континент» в Санкт-Петербурге)
  — «Туман» (видеоклип на песню Сергея Дикого «Когда рассеется туман») (Анна Самохина совместно с Игорем Дмитриевым)
  — «Родная жена» (видеоклип на песню Семёна Канады)
  — «Дом у дороги» (видеоклип на песню Семёна Канады)
  — «Александрин» (видеоклип на песню Филиппа Киркорова для проекта «Старые песни о главном»)

 Конферанс 
  — I Международный кинофестиваль «Лики Любви» (Кинотеатр «Зарядье». — Москва, 6—16 января 1996 года) (одна из ведущих II отделения кинофестиваля — Анна Самохина)
  — концерт «Весна романса» (Большой концертный зал «Октябрьский», Санкт-Петербург 23 апреля 1999 года) (ведущая концерта — Анна Самохина)
 2008 — церемония вручения независимой ресторанной премии «Лавровый лист», (зал «Крыша» Гранд Отеля Европа, Санкт-Петербург 22 марта 2008 года) (ведущая церемонии — Анна Самохина)

 Документальный фильм 
 «Анна Самохина. Одиночество королевы» («ТВ Центр», эфир от 5 сентября 2017)
 «Анна Самохина» из цикла «Прощание» («ТВ Центр», эфир от 31 октября 2017)
 «Анна Самохина. Запомните меня молодой и красивой» («Первый канал», эфир от 14 января 2018)
 «Мужчины Анны Самохиной» из цикла «Мужчины/Женщины» («ТВ Центр», эфир от 15 октября 2019)

 Признание заслуг 

 Общественные награды 
 1994 — приз имени Веры Холодной «Самая обворожительная».

 Примечания 

 Литература 
 Кара Ю. В. Анна Самохина // Советский фильм. — 1988. — № 11
 Павлюченко А. Анна Самохина // Советский экран. — 1988. — № 22. — С. 22. — 
 Басина Н. З. Анна Самохина // Спутник кинозрителя. — 1989 — № 3. — С. I. — 
 Турбин В. Н. Рецензия Турбина на кинофильм В. Мельникова «Царская охота»: Catarina Secunda охотится // Экран. — 1991. — № 8. — C. 14—15. —  (о фильме «Царская охота», в том числе об Анне Самохиной)
 Всемирнова А., Петрова Е. Русский транзит: Интервью с Анной Самохиной // Кадр. — 1994. — № 6—7
 
 Раззаков Ф. И. Анна САМОХИНА // Досье на звёзд: правда, домыслы, сенсации. Кумиры всех поколений. — : ЭКСМО-Пресс, 1998. — 746 с. — С. 547—552. — (Досье на звёзд, Том 3). — 25 000 экз. — ISBN 5-04-001567-4

 Ссылки 
 
  
 
 Анна Самохина // actors.khv.ru 
 Анна Самохина // bulvar.com.ua 
 Анна Самохина: «А я замуж выхожу!» // газета «Смена», 8 апреля 2004
 Юнгвальд-Хилькевич Н. Анна уходила от мужей с пакетиком. Материальное она оставляла своим мужчинам (Интервью) // «РОДНАЯ ГАЗЕТА». — 07 декабря 2006. — № 47(183). — полоса 1
 Юнгвальд-Хилькевич Н.'' Анна Самохина: «Мужского диктата я не переношу!» (Интервью) // Журнал «Единственная». — январь 2007. — № 1
 Две сами с усами. Мать и дочь Самохины — о своих мужчинах откровенно // Московский комсомолец № 24533, 3 августа 2007
 Анна Самохина потеряла рестораны, но нашла любовь // Московский комсомолец, 19 января 2008
 Брюнетка в шоколаде. Секреты Анны Самохиной, роковой красавицы // журнал «Аэропорт» (Ростов-на-Дону) № 1 (40), февраль 2008
 Анна Самохина, актриса: «Вот как сыграла я с Борей Щербаковым в „Ворах в законе“, так больше его и не видела…» // 68.ru, 19 марта 2008
 Ялта была для неё счастливым и любимым местом работы // Крымская газета: Общегосударственная газета. — 2010. — 10 февр. — С. 4.: фото [О смерти выдающейся актрисы советского и российского кино Анны Самохиной]
 Анна Самохина: «Любой человек — это дитя Божье, не позволяйте издеваться над собой!» (Последний раз актриса приезжала в Крым в 2007 году на телекинофорум в Ялту. «Комсомолка» публикует отрывки из того интервью) // «Комсомольская правда» в Украине, 18 февраля 2010
 Роковая красавица роковой эпохи: почему россияне влюблялись в Анну Самохину (к 60-летию со дня рождения) // Известия, 14 января 2023

Предприниматели России
Телеведущие канала РЕН ТВ
Рестораторы России
Персоналии:Череповец
Персоналии:Ростовский областной академический молодёжный театр
Персоналии:Театр «Балтийский дом»
Выпускники Ярославского театрального училища
Умершие от рака желудка
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Персоналии:Театр «Колесо»
Конферансье
Предпринимательницы